Контарини — итальянская фамилия.

Контарини (род) — знатный венецианский род, давший Венеции восемь дожей. Некоторые представители:
 Контарини, Альвизе
 Контарини, Альвизе (дипломат)
 Контарини, Амброджо (он же Амвросий Контарини, 1429—1499), венецианский дипломат и путешественник, посетивший Москву.
 Контарини, Андреа
 Контарини, Бартоломео
 Контарини, Джованни
 Контарини, Джованни Маттео
 Контарини, Доменико I
 Контарини, Доменико II
 Контарини, Карло
 Контарини, Маффео
 Контарини, Николо
 Контарини, Франческо
 Контарини, Элизабетта (1752, Верона — 17 мая 1807, там же) — веронская поэтесса.

Примечания